meta, vidi npr. streličarstvo
 Meta (prefiks), u značenju "iza", "preko", "iznad"
 Meta (departman), kolumbijski departman
 Meta (rijeka), rijeka u Venezueli
 Meta (album), sedmi studijski album mađarskog avangardnog metal sastava Thy Catafalque (2016.)